A bajnokság 1972/73-as idényében újra az Újpesti Dózsa végzet az első helyen immár ötödször egymás után, összességében tizennegyedik bajnoki címét szerezve meg. Az olimpia miatt csak szeptember 16-án kezdődött a bajnokság, a magyar csapat ezüstérmes lett Münchenben.

Vereséggel kezdte a Dózsa az idényt, a tizenhatodik helyről jutott az élre. Ferencváros-Rába ETO elleni meccsén a játékvezető az első félidő 17. percében Branikovits-ot, a 37. percben Szőkét állította ki, mégis 4-1 lett a végeredmény a Fradi javára.

Kiesők: Komlói Bányász és Diósgyőri VTK. Feljutottak: Dorogi AC, és Szombathelyi Haladás.

A végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
 Szentmihályi Antal (25) – Noskó Ernő (22), Harsányi László (30), Horváth József (29), Juhász Péter (23) – Dunai III Ede (30), Zámbó Sándor (29), Tóth András (28) – Fazekas László (30), Bene Ferenc (30), Dunai II Antal (22).
Játszott még: Nagy László (22), Kolár Endre (16), Kellner Jenő (15), Szigethi Károly (6), Káposzta Benő (2), Borbély Lajos (1), Borbély László (1).
Edző: Kovács Imre

Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
 Géczi István (30) – Martos Győző (18),  Bálint László (29), Vépi Péter (28), Megyesi István (17) – Juhász István (27), Mucha József (29), Páncsics Miklós (23) – Szőke István (23), Branikovits László (28), Albert Flórián (26).
 Játszott még: Engelbrecht Zoltán (14), Füsi János (14), Kű Lajos (14), Bartosik János (10), Ebedli Zoltán (8), Horváth Árpád (6), Bányai Lajos (1), Nyilasi Tibor (1), Tátrai Antal (1).
Edző: Csanádi Ferenc

A bronzérmes Vasas SC játékosai
 Tamás Gyula (18) – Török Péter (30),  Fábián Tibor (30), Vidáts Csaba (26), Lakinger Lajos (29) – Komjáti András (29), Müller Sándor (23), Kovács Ferenc (25) – Puskás Lajos (22), Gass István (25), Várady Béla (29).
 Játszott még: Ihász Kálmán (23), Tóth Bálint (18), Szabó Sándor (17), Mészáros Ferenc (12), Szőke István (11), Bazsánt József (5), Kovács Ernő (3).
Edző: Baróti Lajos

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 71. szezon - 1972–73

Jegyzetek

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok